le titre original de Plus dure sera la chute, film américain de 1956 réalisé par Mark Robson
 The Harder They Fall, film américain de 2021 réalisé par Jeymes Samuel